František Svátek ist der Name folgender Personen:

* František Svátek (Historiker) (* 1936), tschechischer Historiker 
 František Svátek (Bildhauer) (* 1945), tschechischer Techniker und Bildhauer